Philibert Humbla kan syfta på:

* Philibert Humbla (1814–1891), svensk rättslärd
 Philibert Humbla (1863–1925), svensk ämbetsman; den föregåendes son
 Philibert Humbla (1896–1952), svensk konsthistoriker; den föregåendes son